Чаев — фамилия:

 Чаев, Александр Юрьевич (род. 1962) — советский пловец вольным стилем.
 Чаев, Николай Александрович (1824—1914) — русский писатель и драматург.
 Чаев, Николай Сергеевич (1897—1942) — советский историк.